Il doppio del torneo di tennis Hawaiian Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Victor Amaya e Hank Pfister 7–6, 6–7, 6–2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (semifinali)

 Vijay Amritraj /  Gene Mayer (primo turno)
 Francisco González /  Robert Lutz (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hawaiian Open 1980